Альфа Этники 1986/1987 годов () — 51-й сезон чемпионата Греции по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Греции на rsssf.com

1986/1987
Греция
Греция
Спорт в Греции в 1986 году
Спорт в Греции в 1987 году